Зенко́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Зенко ← .

Известные носители 
 Зенкович, Александр Фёдорович (1864—1914) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Зенкович, Всеволод Павлович (1910—1994) — советский океанолог и геоморфолог.
  (1670—1762) — религиозный и государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Зенкович, Юрий Леонидович (род. 1977) — белорусский политик и адвокат.

См. также

Примечания